Картофелеводство — отрасль сельскохозяйственного производства по выращиванию картофеля для продовольственных, кормовых и промышленных целей. По состоянию на начало XXI века в мире наблюдается увеличение как валового сбора картофеля, так и объёмов его переработки; примерный объём производства картофеля в мире на душу населения составляет 51 кг.

Картофель — одна из важнейших сельскохозяйственных культур, в мировом производстве пищевых растений он занимает одно из первых мест.

Производство картофеля в странах мира 

По данным на 2008 год картофель в мире выращивали для следующих целей:
 около 60 % — для использования в кулинарии в свежем или переработанном виде,
 около 15 % — как кормовая культура для сельскохозяйственных животных,
 около 25 % — для переработки в промышленных целях, в том числе для производства крахмала.

В России 
Потребление картофеля (на душу населения) в России год от года снижается: 1993 год - 127 кг, 2000 - 109 кг, 2013 - 94 кг, 2019 - 89 кг, 2020 - 86 кг, 2021 - 84 кг. 

Ресурсы и потребление картофеля в 2021 году: производство 18295,6 тыс.тонн, импорт 1016,1 тыс.тонн, личное потребление 12280,8 тыс.тонн, производственное потребление 7047,9 тыс.тонн, потери 1214,3 тыс.тонн, экспорт 246,8 тыс.тонн.

Потребление картофеля (Без учета чипсов картофельных, крахмала картофельного и проч.) на душу населения в 2021 году - 52,4 кг (в городской местности - 49,6 кг, в сельской местности - 60,8 кг)

В 2021 году валовый сбор картофеля составил 18295,5 тыс.тонн, из них хозяйства населения - 11683,0 тыс.тонн (63,9%), сельхозорганизации 4062,5 тыс.тонн (22,2%), КФХ - 2550,1 тыс.тонн (13,9%).

В 2022 году сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности было высажено 766,7 тыс. тонн семенного картофеля.

В 2022 году прогноз урожая в товарном секторе 7,1 млн.тонн, из-за проливных дождей картофель в товарном секторе был выкопан с 270 тыс. га из 302 тыс. га (91% площади). Собрано 6,985 млн тонн (+440 тыс.тонн к 2021). Средняя урожайность картофеля 253 ц/га (+11 ц/га). Регионы-лидеры: в Брянской области 360 ц/га, в Липецкой, несмотря на ЧС из-за погоды (накопано только 67%) 338 ц/га. Также хороший результат Курганская, Орловская области и др. 

В Российский Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году, включено 490 сортов картофеля, из них 13 новых и 241 охраняемых.

Рейтинг 10 сортов лидеров картофеля по объемам высева в Российской Федерации по данным мониторинга ФГБУ «Россельхозцентр» в 2021 году 

ТОП-10 регионов по валовым сборам картофеля в России в 2020 году:
 Брянская область. Доля в общем объеме сборов в 2020 году составила 12,6 % (854,0 тыс. тонн). Это на 3,2 % (на 26,8 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году.
 Тульская область — 8,9 % (602,3 тыс. тонн). За год сборы выросли на 2,3 % (на 13,5 тыс. тонн).
 Нижегородская область — 6,5 % (445,3 тыс. тон). Снижение на 9,9 % (на 49,1 тыс. тонн).
 Астраханская область — 5,1 % (348,3 тыс. тонн). Рост на 3,0 % (на 10,1 тыс. тонн).
 Московская область — 4,3 % (290,1 тыс. тонн). Снижение на 37,5 % (на 173,7 тыс. тонн).
 Свердловская область — 3,9 % (262,8 тыс. тонн). Снижение на 10,2 % (на 29,7 тыс. тонн).
 Тюменская область — 3,0 % (204,5 тыс. тонн). Снижение на 21,0 % (на 54,5 тыс. тонн).
 Ростовская область — 2,7 % (181,6 тыс. тонн). Снижение на 3,8 % (на 7,1 тыс. тонн).
 Липецкая область — 2,6 % (177,8 тыс. тонн). Снижение на 7,7 % (на 14,7 тыс. тонн).
 Кемеровская область — 2,4 % (166,5 тыс. тонн). Рост на 1,8 % (на 2,9 тыс. тонн).

В 2022 году посевная площадь под картофель в организованном секторе  превысила 290 тысяч га (+4% к 2021 году).  В сети ресторанов «Вкусно — и точка» сообщили, что картофеля фри временно не будет в ряде ресторанов. Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картофеля фри.   

Сбор картофеля в организованном секторе РФ в 2022 году увеличится до 6,8 млн тонн против 6,6 млн тонн в 2021, овощей открытого грунта - до 5,2 млн тонн против 5,1 млн тонн. К настоящему времени накопано 139 тысяч тонн картофеля, что на 15% больше, чем за соответствующий период 2021 года. Картофельный союз отмечает рост урожайности, на некоторых предприятиях она превышает 60 тонн с га. На 14 июля убрано менее 2% площади картофеля и 12% овощей, основной этап уборочной кампании начнется в сентябре.

Урожайность картофеля у ведущих стран-производителей

Картофелеводство в подсобном хозяйстве 
Важнейшими агротехническими мероприятиями выращивания картофеля являются подготовка почвы, внесение минеральных и органических удобрений, борьба с сорняками, вредителями и болезнями. Основным вредителем для картофеля является колорадский жук, борьба с которым может вестись различными способами но наиболее действенным является протравливание инсектицидами

Наиболее трудоемким этапом является уборка и послеуборочная обработка клубней.

Примечания

Литература 
 
 Воловик А.С. и др. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков. - М.: Агропромиздат, 1989. - ISBN: 5-10-000877-6. - 205 c.

Ссылки